Il doppio maschile del Challenger Banque Nationale de Granby 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Philip Bester e Vasek Pospisil erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Érik Chvojka e Peter Polansky hanno battuto in finale Adam El Mihdawy e Ante Pavić 6–4, 6–3.

Teste di serie
Le prime 2 teste di serie hanno ricevuto un bye per i quarti di finale

  Maxime Authom /  Lukáš Lacko (semifinali)
  Hiroki Kondo /  Yasutaka Uchiyama (quarti di finale)

  Érik Chvojka /  Peter Polansky (Campione)
  Duilio Beretta /  José Hernández (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Challenger Banque Nationale de Granby 2013
ATP Challenger Tour 2013